een Afghaanse koning (1673-1715), zie Mirwais Hotaki
 een Franse singer-songwriter (*1960), zie Mirwais (musicus)